En Pologne, Błotnica peut désigner :

 Błotnica, un village de la powiat de Strzelin dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Błotnica, un village de la powiat de Ząbkowice Śląskie dans la voïvodie de Basse-Silésie.

 Błotnica, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne.

 Błotnica, un village dans la voïvodie de Lubusz.

 Błotnica, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

 Błotnica, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.

 Błotnica, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.